Cuccaro ist der Name folgender Orte:

Cuccaro Monferrato, Ortsteil der Gemeinde Lu e Cuccaro Monferrato in der italienischen Region Piemont
Cuccaro Vetere, eine Gemeinde in der italienischen Region Kampanien